Pop Goes the Weasel – filastrocca inglese
 Pop Goes the Weasel – singolo dei 3rd Bass del 1991
 Il gioco della Donnola (Pop Goes the Weasel) – romanzo di James Patterson del 1999